Andrzej Wajda (Suwałki, 1926) director de cinema polonès
 Oujda (en àrab وجدة, Wajda), capital de la regió de l'Oriental del Marroc a l'extrem oriental del Rif